Исламское течение — одно из основных направлений в исламе.

Расхождение течений в исламе началось при Омейядах и продолжалось во времена Аббасидов, когда учёные начали переводить на арабский язык труды древнегреческих и иранских учёных, анализировать и интерпретировать эти труды с исламской точки зрения.

Несмотря на то, что ислам сплачивал людей на основе общности религии, этноконфессиональные противоречия в мусульманских странах не исчезли. Данное обстоятельство нашло отражение в разных течениях мусульманской религии. Все различия между течениями в исламе (суннизмом и шиизмом) фактически сводятся к вопросам правоприменения, а не догматики. Ислам считается единой религией всех мусульман, но между представителями исламских течений существует ряд разногласий. Имеются также значительные несовпадения в принципах юридических решений, характере праздников, в отношении к иноверцам.

Согласно большинству источников, примерно 85 % мусульман мира составляют сунниты, 15 % — шииты вместе с небольшим меньшинством, в которое входят члены исламских сект (ахмадиты, алавиты, друзы, ибадиты, исмаилиты и др.).

Сунниты 

Сунниты, Ахлю Сунна валь-Джамаат (от  ‘ахлю ас-сунна) — самое крупное течение в исламе. Люди сунны считают законными преемниками Мухаммеда первых четырёх халифов — Абу Бакра, Умара, Усмана и Али — а также признают Коран и многочисленные предания (сунну) о пророке Мухаммеде (два самых авторитетных для них источника — сборники хадисов аль-Бухари и Муслима). Сунниты следуют принципам приверженности исламским ценностям, зафиксированным в Священном Предании, и идее руководящей роли мусульманской общины в решении жизненно важных проблем.

Сунниты признают четыре богословско-правовые школы, называемые «мазхабами»: маликитский, шафиитский, ханафитский и ханбалитский. Все другие мазхабы, являющиеся суннитскими, на сегодняшний день прекратили своё существование в связи с отсутствием преемственности. Все четыре школы признают правомерность друг друга. Мусульманин может выбрать любую из этих школ и следовать той, с которой соглашается. Никто не обязан следовать мнению одного определённого мазхаба во всех вопросах, к тому же фанатичная приверженность какому-либо из мазхабов порицается.

Суфизм 

Суфи (от ) (сулук, тазкиятун-нафс) — направление в исламе, представляющее собой учение очищения сердца от всего, помимо Бога — Пути познания и достижения Аллаха. Суфизм опирается на концепцию индивидуального достижения связи человека с Богом, но на практике он часто подразумевает существование организаций (тарикатов, орденов), лидеры которых имеют духовное преемство от учителей древности. В ряде стран суфизм составляет доминирующую часть исламской традиции, однако в других странах или кругах отношение к нему может быть неоднозначным. Оппоненты нередко считают суфизм искажением ислама, например, христианскими и индуистскими традициями, а отдельные практики суфизма даже объявляются противоречащими исламу: например, почитание умерших учителей, возведение им мавзолеев, молитвы на их могилах, экстатические пляски суфиев и концепция растворения суфия в Боге.

При всём этом существует достаточное количество людей, называющих себя суфиями, в практике которых присутствуют указанные выше отклонения от истинного ислама, что вызывает критику суфизма в целом. Суфийские ордены (тарикаты) и традиции могут заметно отличаться друг от друга.

Салафия 
Салафи́я ( — «предки, предшественники») — суннитское направление в исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков (ас-салаф ас-салихун; ), квалифицируя как бида все позднейшие нововведения в указанных сферах, начиная с методов символико-аллегорической трактовки Корана и заканчивая всевозможными новшествами, привнесёнными в мусульманский мир его контактами с Западом.

К салафитам причисляются, в частности, Ибн Таймийа, «ваххабиты», идеологии ассоциации «ал-Ихван ал-муслимун». В западной литературе для характеристики идеологии салафитов используются термины «традиционализм», «фундаментализм», «возрожденчество».

В XVIII веке на территории современной Саудовской Аравии сформировалось религиозно-политическое движение — ваххабизм. Движение названо по имени отца Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—1792), являющегося последователем Ибн Таймии (1263—1328). Как правило сторонники его идей сами называют себя салафитами. Мухаммад ибн Абд-аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам практиковался только первыми тремя поколениями последователей пророка Мухаммеда («Ас-Саляф ас-Салих»), и протестовал против всех последующих инноваций, считая их привнесенной извне бида.

C точки зрения некоторых этнографов, ваххабиты — сравнительно новое течение, вызванное обострением социально-экономических и политических условий между частью бедуинского населения, а также части религиозных деятелей, выразившееся как протест против богатства городских жителей и богачей. Также движение сыграло значительную роль в освободительной войне против Турции. Движение было принято принцем Абдул-Азиз ибн Саудом, впоследствии основателем и первым королём Саудовской Аравии (1932—1953).

Суннитские организации 
 Аль-Васатыя (араб. «срединность») — международный научно-исследовательский и образовательно-просветительский центр, занимающийся распространением умеренного пути в исламе.
 Хабашиты — последователи шейха Абдуллаха аль-Харари. Возникли в Ливане, хотя истоки свои берут из Абиссинии. Представители этой школы являются ашаритами, шафиитами.
 Братья-мусульмане (, }}) — международная религиозно-политическая ассоциация, основанная в марте 1928 года учителем Хасаном аль-Банна в Исмаилии (Египет). С 1933 года штаб-квартира организации была переведена в Каир. Хасан Аль-Банна охарактеризовал движение так: «салафийское движение, ортодоксальный путь, суфийская реальность, политическая организация, спортивная группа, научное и культурное общество, хозяйственная компания и социальная идея». После смерти Хасана аль-Банна в 1949 году, в 1950 году одним из идеологов движения стал литератор Сейид аль-Кутб, казнённый в 1966 году.
 Джамаат Таблиг (урду: تبلیغی جماعت, ) — аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса с целью приблизить их к религиозной практике ислама, указанной пророком Мухаммадом.
 Нация ислама () — политическое и религиозное движение американских негров, основанное в 1930 году в Детройте, штат Мичиган, Уоллесом Фардом Мухаммадом. Вероучение «Нации ислама» сильно отличается от традиционного ислама, хотя основано на его ценностях. Основная цель организации — улучшение духовного, социального и экономического положения негров в Соединённых Штатах и всего человечества.
 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами ( — «Исламская партия освобождения») — международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани.

Шииты 

Шииты (от  шӣ‘а — приверженцы, партия) — вторая по величине ветвь ислама. После смерти пророка Мухаммеда сформировалась группа мусульман, которые считали, что власть в общине должна принадлежать исключительно его потомкам (детям Фатимы, дочери Мухаммеда, и Али, его двоюродного брата). По мнению шиитов, право на имамат (институт верховного руководства общиной) было закреплено за родом Али божественным установлением. Первоначально эта группа являлась только политической партией, а как самостоятельное религиозно-правовое течение в исламе сформировалась позднее, при шестом имаме Джафаре ас-Садыке.

Шииты-двунадесятники 

Шииты-двунадесятники, иснаашариты или имамиты являются преобладающим направлением в рамках шиитского ислама, преимущественно распространённым в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также представленным и в других странах. Придерживаются в основном джафаритского мазхаба.

Исмаилизм 

В IX веке исмаилиты раскололись на фатимидских исмаилитов, признававшей скрытых имамов, и карматов, считавших, что имамов должно быть семь. В конце XI — начале XII веков карматы прекратили существование.

После смерти в 1094 году фатимидского халифа аль-Мустансира исмаилиты раскололись на низаритов (восточных исмаилитов), поддерживающих приход к власти старшего сына аль-Мустансира — Низара, и на мусталитов, признающих имамом фатимидского халифа аль-Мустали. Наиболее известной из низаритских сект стали хашшашины, более известные как ассасины.

К ответвлениям исмаилитов относят друзов и карматов.

Зейдиты 

Зейдиты представляют ветвь «умеренных» шиитов, распространённое на северо-востоке Йемена; также одна из ветвей — нуктавиты, распространены в Иране. Зейдиты по своим идеологическим воззрениям являются наиболее близкой группой к суннитам.

Гулат 

Гулат ( ‘преувеличение’, мн. ч.  гулув) — термин, которым обозначается ряд сект в исламе, объединяемых верой в то, что потомки Мухаммада по линии Али — шиитские имамы — обладают качествами божественности.

 Алевиты — верят, что Али был представителем бога, а не Мухаммад.
 Гурабиты (от  ‘ворон’) — верили, что Али был внешне похож на Мухаммада, «как один ворон на другого», поэтому Джибриль ошибочно предоставил пророчество Мухаммаду.
 Алавиты (нусайриты) — верят в троицу 'айн-мим-син, первые буквы от имен Али, Мухаммада и Сальмана Перса. В основном они проживают в Западной Сирии, а также в Северном Ливане и Турции.
 Дамийты — верят, что Али был богом, а Мухаммад его посланником.
 Базигиты — верили, что Шестой имам Джафар ас-Садык был богом, а все предшествующие имамы были его посланниками.
 Йафуриты — верили, что некий Му’аммар из Куфы был богом.
 Кайсаниты — верили в имамат, который после смерти Хусайна ибн Али перешёл на Абуль-Касима Мухаммада ибн аль-Ханафию; после его смерти распались на несколько мелких групп.
 Ахл-е Хакк — крайнее шиитское эзотерическое учение, коренящееся в месопотамских течениях гулата и распространённое на западе Ирана и востоке Ирака преимущественно среди курдов.

Хариджиты 

Хариджизм (от  х̮ава̄ридж — выступившие, покинувшие) — религиозно-политическое движение преимущественно радикального толка. Возникло в период правления халифа Али после битвы Сиффин. Часть воинов Али, недовольных результатом третейского суда, объявили себя врагами как Али, так и Муавии, и начали против них активные диверсионные и военные действия.

В конце VII века, после череды расколов, среди хариджитов сформировалось несколько течений: мухаккимиты, азракиты, надждатиты, байхаситы, аджрадиты, саалабиты, ибадиты, суфриты и др. Численность хариджитов в конце XX века, по разным оценкам, составляла от 1 до 3 миллионов человек. Хариджизм господствует преимущественно в Омане, где представлен группой ибадитов, утратившей активную нетерпимость к иноверцам.

Идейные течения в исламе 
С ранних веков существования ислама среди мусульман часто возникали разногласия в вопросах вероубеждения, среди которых можно выделить четыре основные группы вопросов:
 Вопросы сущности Аллаха и его атрибутов, а также возможное и невозможное в отношении Аллаха и его качеств (возможность толкований качеств сущности и качеств действия и др.). Относительно этих вопросов существуют разногласия между ашаритами, каррамитами, муджассимитами и мутазилитами.
 Вопросы связаные с предопределением, Божественной справедливостью, принуждением и свободной волей человека (касб). По этим вопросам разошлись во мнениях ашариты, джабариты, кадариты, каррамиты и наджжариты.
 Вопросы веры, покаяния, угрозы и отсрочки наказания, обвинения в неверии и заблуждении. В этих вопросах разошлись ашариты, каррамиты, мурджииты и мутазилиты.
 Вопросы Корана, разума, добра и зла, Божественной благодати, непогрешимости в пророчестве, также условий установления и передачи имамата. Во взглядах на эти проблемы разошлись ашариты, каррамиты, мутазилиты, шииты и хариджиты.
Исторически так сложилось, что большинство ашаритов являются последователями шафиитского (Индонезия, часть Египта, Сирии, Ирака, респ. Дагестан, Чечня) и маликитского (Северная Африка) мазхабов, а большинство матурдитов (взгляды которых близки к ашаритским) — ханафитского (респ. Татарстан, Башкортостан, Средняя Азия, Турция, Южная Азия).

Исламские течения в России 

Большинство российских мусульман — сунниты, придерживающиеся ханафитского и шафиитского мазхабов. К ханафитам принадлежит около 65 %, а к шафиитам — 30 % российских мусульман. Ханафитами являются большинство татар, башкир, казахов, ногайцев, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, черкесов, адыгейцев, абазин, шапсугов, а также исповедующих ислам осетин. К ним относятся также около трети азербайджанцев и народы Средней Азии. Суннизм шафиитского мазхаба исповедует большая часть чеченцев и ингушей, а также все мусульманские народы Дагестана, кроме ногайцев.

Шиитами джафаритского толка являются две трети российских азербайджанцев (около 3 % мусульман России). Шиизма придерживается также часть татар, а также небольшая группа лезгин (с. Мискинджа).

Религиозно-политические идеологии 
 Исламизм — религиозно-политическая идеология и практическая деятельность, направленные на создание условий, при которых любые противоречия внутри общества и государства, где есть мусульманское население, а также межгосударственные отношения с их участием будут решаться на основе норм шариата.
 Панисламизм ( — «всё» и  — «ислам») — религиозно-политическая идеология, в основе которой лежат представления о духовном единстве мусульман всего мира вне зависимости от социальной, национальной или государственной принадлежности, и о необходимости их политического объединения под властью высшего духовного главы (халифа).

Различия между суннитами и шиитами 

В данном разделе дана краткая характеристика различий между основными течениями, направлениями и школами ислама. Сунниты и шииты поклоняются единственному Богу — Аллаху и чтут — Коран. Сунниты отрицают посредничество между человеком и Господом.

См. также

Примечания

Литература